Der Begriff Eingliederungsvertrag bezeichnet:

 den Eingliederungsvertrag im Arbeits- und Sozialrecht
 den Eingliederungsvertrag im Aktiengesetz.